Edifici Alonso, edifici a l'eixample de Quart-Extramurs, València 
 Biografies:
 Alicia Alonso (l'Havana, 1920), ballarina i coreògrafa cubana
 Alfonso Alonso Aranegui 
 Amado Alonso (1896 -1952), poeta i filòleg 
 Àngel Alonso, diversos personatges
 Antonio Alonso Ríos (Silleda, 1887-1980), mestre, escriptor i polític de tendència agrarista 
 Antonio Alonso Baños (? - París, 1987), advocat i polític espanyol 
 Carlos Alonso González (Santillana del Mar, 1952), jugador de futbol 
 Cecília Alonso i Bozzo (Barcelona, ~ 1909-1974), escriptora, guionista radiofònica i dramaturga 
 Dámaso Alonso (Madrid, 1898 – 1990), literat i filòleg espanyol 
 David Alonso Castillo (Maó, 1989), ciclista en pista menorquí 
 Diego Martín Alonso López (1976), futbolista uruguaià 
 Eduardo Alonso Álvarez o Edu Alonso (Bilbao, 1974), futbolista basc
 Emilio Alonso Manglano (València, 1926 - Madrid, 2013), militar espanyol, director del CESID (1981 -1995)
 Emilio Alonso Sarmiento (Palma, 1942), economista i polític mallorquí 
 Fernando Alonso (1981, Oviedo), pilot asturià de Fórmula 1 
 Fran Alonso (Vigo, 1963), narrador i poeta gallec, llicenciat en filologia galaicoportuguesa 
 Francisco Alonso (Granada, 1887 - Madrid, 1948), músic i compositor de sarsueles espanyol 
 Francisco Ramón Alonso Solorzano (1966 - 2010), esportista i entrenador espanyol
 Gabriel Alonso de Herrera (Talavera de la Reina, 1470–1539), agrònom espanyol 
 Ginés Alonso (Múrcia, 1911 – L'Avelanet, Arieja, 1988), dirigent anarcosindicalista espanyol 
 Iñaki Alonso Ormazábal (Lasarte, 1970), futbolista basc que ocupava la posició de migcampista 
 Isaac Alonso Estraviz (Vila Seca, Trasmiras, Comarca da Limia, 1935), filòleg gallec 
 Iván Daniel Alonso Vallejo o Iván Alonso (Montevideo, 1979), futbolista uruguaià 
 Iván Alonso López (Valladolid, 1974), futbolista i entrenador castellà 
 Javier Alonso Fraile (Madrid, 1969), futbolista espanyol que ocupava la posició de migcampista 
 Javier Raúl Alonso (Sant Sebastià, 1941), dissenyador industrial i d'interiors 
 Jesús Eduard Alonso López (Gandia, 1958), Director a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia 
 Jacinto Alonso Maluenda
 Joaquín Alonso González (Oviedo, 1956), futbolista asturià que ocupava la posició de migcampista 
 Jorge Alonso Martín (Salamanca, Espanya, 1985), futbolista espanyol 
 José Antonio Alonso Suárez (Lleó, 1960), jutge i polític que ha estat Ministre de Defensa i d'Interior espanyol
 José María Alonso, diversos personatges
 Josep Alonso i Pagès (Sant Celoni, Vallès Oriental, 1969 o 1970), pilot de motocròs català 
 Lambert Alonso i Torres (Godella, Horta Nord, 1863-1929), tenor i pintor del País Valencià
 Manel Alonso i Català (Puçol, 1962), escriptor, editor i periodista valencià 
 Manuel Alonso Martínez (Burgos, 1827 - Madrid, 1891), jurista i polític espanyol 
 Marcos Alonso Mendoza (Madrid, 1990), futbolista madrileny que ocupa la demarcació de lateral esquerre 
 Marcos Alonso Peña (Santander, 1959), futbolista i entrenador de futbol càntabre 
 Maria Rosa Alonso i Solanes (Barcelona, 1931), compositora de sardanes 
 Martín Alonso Pinzón (Palos de la Frontera, 1441-1493), navegant i explorador espanyol 
 Matías Alonso Ruiz (La Línea de la Concepción, 1952), secretari general de Ciutadans-Partit de la Ciutadania
 Mayte Alonso (Madrid, 1971), escultora espanyola 
 Mercedes Alonso García (Cortes de Baza, província de Granada, 1964), política valenciana d'origen granadí 
 Miguel Ángel Alonso Oyarbide o Perico Alonso, jugador i entrenador de futbol espanyol 
 Mikel Alonso Olano (Tolosa, Guipúscoa, 16 de maig de 1980), futbolista basc 
 Narciso Alonso Cortés (Valladolid, 1875 — 1972), poeta, investigador i historiador de la literatura espanyol
 Pilar Alonso i Moll (Maó, 1897 - Madrid, 1980), cançonetista menorquina 
 Ramiro Alonso Padierna de Villapadierna (Almodóvar del Campo, 1859 – Madrid, 1928), polític espanyol 
 Vicent Alonso i Catalina (Godella, 1948), poeta valencià
 Vicente Alonso-Martínez y Martín (Madrid, 1858 - Concepción, 1936), aristòcrata i polític espanyol 
 Xabier Alonso Olano (Tolosa, 1981), futbolista basc que juga de centrecampista 
 Xesús Alonso Montero (Vigo, 1928), assagista membre de la Reial Acadèmia Gallega i del Consello da Cultura Galega 
 Yago Yao Alonso-Fueyo Sako (Abidjan, 1979), futbolista ivorià, nacionalitzat espanyol i equatoguineà